Schloßer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schloßer (1865–1932), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksramtmann
 Otto Schloßer (1921–2011), deutscher Internist und ärztlicher Standespolitiker

Siehe auch:
 Schlosser (Familienname)